Epimetopus är ett släkte av skalbaggar. Epimetopus ingår i familjen Epimetopidae. 

Epimetopus är enda släktet i familjen Epimetopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Epimetopus